W Polsce
 Karnice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie średzkim, w gminie Udanin 
 Karnice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie trzebnickim, w gminie Żmigród 
 Karnice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice 
 Karnice – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie żyrardowskim, w gminie Puszcza Mariańska 
 Karnice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Karnice 
 Karnice – wieś w województwie zachodniopomorskim, w powiecie łobeskim, w gminie Radowo Małe

 Karnice – gmina
 Karnice – gromada
 Karnice – zlikwidowana stacja kolejowa w Karnicach w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Gmina Karnice
 Karnice Wąskotorowe
 Karnice Reskie